Стро́йников  — фамилия.

Известные носители:
 Стройников, Семён Михайлович — капитан второго ранга, известный тем, что без боя сдал фрегат «Рафаил».
 Стройников, Николай Семёнович (1813—1872) — контр-адмирал, сын Семёна Михайловича Стройникова.
 Стройников, Александр Семёнович (1824—1886) — контр-адмирал, сын Семёна Михайловича Стройникова.

Примечания